Švedska kraljevska družina () je od leta 1818 sestavljena iz švedske kraljeve rodbine Bernadotte, ki je tesno povezana s kraljem Švedske. Danes so tisti, ki so priznani s strani vlade, upravičeni do kraljevega naziva (način naslova) in morajo upravljati uradne posle in svečane naloge države. Razširjena družina kralja () je sestavljena iz drugih bližnjih sorodnikov kralja, ki nimajo kraljevega naziva in zato ne predstavljajo države uradno.

Zgodovina

Švedska kraljevska družina, saj je tesno povezana z vladarjem države, je bilo mogoče označiti kot obstoječo že v 10. stoletju, z natančnejšim informacijami v naslednjih dveh ali treh stoletjih, ki so sledili. Izjemen primer je sveta  Brigita Švedska (1303-1373), ki je izven Švedske postala znana kot princese Nericie, naziv, ki se zdi, da je bil plemenit, namesto kraljevega, ker ni bila hči kralja. Zgodovinsko potrjene monarhe je neuradno navedel švedski kraljevi dvor.

Dokler so bile do 1620. švedske pokrajine dodeljene kot teritorialne posesti kraljevim princem, ki so jih kot vojvode urejali pol-avtonomno. V začetku časa vladavine Gustava III., in kot je uzakonjeno v § 34 1772 listini vlade, so deželne vojvodine obstajale v kraljevi družini kot samo nominalno ne-dedni naslovi; čeprav je več švedskih kraljevičev ohranilo posebno javno povezavo, včasih sekundarno prebivališča «njegove ali njene vojvodine".

Sin švedskega kralja običajno nosi prinčevski naziv kot kraljevski dinastist (kot na primer princ Bertil Švedski, vojvoda Hallandski), vendar ob redkih primerih tudi kot rang plemstva (kot na primer knez Friderik Viljem Hessensteinski) ali pa naziv vljudnosti za nekdanje kraljeviče (kot na primer princ Oskar Bernadotte).

Člani

Kraljevska družina
Švedski kraljevi dvor navaja naslednje osebe kot člane kraljeve družine (Kungafamiljen):
Kralj Karel XVI. Gustav (roj. 1946)
Kraljica Silvija (kraljeva žena, roj. 1943)
Prestolonaslednica Viktorija, vojvodinja Västergötlandska (kraljeva starejša hčerka, roj. 1977)
Princ Danijel, vojvoda Västergötlandski (kraljev zet, roj. 1973, mož prestolonaslednice Viktorije) 
Princesa Estela, vojvodinja Östergötlandska (kraljeva vnukinja, roj. 2012, hčerka prestolonaslednice Viktorije)
Princ Oskar, vojvoda Skånski (kraljev vnuk, roj. 2016, sin prestolonaslednice Viktorije)
Princ Karel Filip, vojvoda Värmlandski (kraljev edini din, roj. 1979)
Princesa Sofija, vojvodinja Värmlandska (kraljeva snaha, roj. 1984, žena princa Karla Filipa)
Princ Aleksander, vojvoda Södermanlandski (kraljev vnuk, roj. 2016, sin princa Karla Filipa)
Princesa Magdalena, vojvodinja Hälsinglandska in Gästriklandska (kraljeva mlajša hčerka, roj. 1982), poročena s Christopherjem O'Neillom (roj. 1974)
Princesa Leonora, vojvodinja Gotlandska (kraljeva vnukinja, roj. 2014, hčerka princese Magdalene)
Princ Nikolaj, vojvoda Ångermanlandski (kraljev vnuk, roj. 2015, sin princese Magdalene)

Kraljeva hiša
Člani švedske kraljevske hiše (Kungl. Huset) so kraljeva družina (glej spodaj) tudi:
Princesa Brigita (kraljeva druga sestra, roj. 1937), poročena s princem Janezom Jurijem Hohenzollernskim (roj. 1932)

Razširjena družina
Kraljevi dvor navaja naslednje osebe kot člane kraljeve razširjene družine (Kungl. Familjen):
Princesa Margareta, gospa Ambler (kraljeva prva sestra, roj. 1934), vdova Johna Amblerja (1924–2008)
Princesa Désirée, baronica Silfverschiöldska (kraljeva tretja sestra, roj.1938), poročena z baronom Niclasom Silfverschiöldskim (roj. 1934)
Princesa Kristina, gospa Magnuson (kraljeva četrta sestra, roj. 1943), poročena z generalni konzulom Tordom Magnusonom (roj. 1941)
Grofica Marjana Bernadotte Wisborška (kraljeva teta, roj. 1924), vdova grofa Sigvarda Bernadotta Wisborškega (1907–2002)
Grofica Gunila Bernadotte Wisborška (kraljeva teta, roj. 1923), vdova grofa Karla Janeza Bernadotta Wisborškega (1916–2012)

Odnosi sedanjih članov
Rdeče-okvirjene osebe so pokojne.
   

   

Opombe

* Član kraljevske družine (Kungafamiljen)

** Član švedske kraljevske hiše (Kungliga Huset)

*** Član kraljeve razširjene družine (Kungliga Familjen)

Sklici

Zunanje povezave

 Švedski kraljevi dvor
 Celotni list švedskih plemičev, kronološko na Švedski wikipediji.